Футбольний клуб Гома або просто Гома () — професіональний іранський футбольний клуб з міста Тегеран. Зараз команда виступає в чемпіонаті провінції Тегеран.

Команда має тривалу та багату історію, завжди асоціювалася з Іранськими національними авіалініями, яким протягом усієї історії й належала.

Історія 
Напередодні революція виступав під назвою Гуард, пізніше — «Гома». Свого часу виступав у Кубку Тахт Джамшид, в якому був досить успішним клубом. У 1974 році став бронзовим, а в 1975 році — срібним призером турніру.

Досягнення 
  Кубок Тахт Джамшид
  Срібний призер (1): 1975/76
  Бронзовий призер (1): 1974/75

  Ліга Азадеган
  Срібний призер (1): 2005/06
  Бронзовий призер (1): 2004/05

  Ліга 2
  Бронзовий призер (2): 1997/98, 2009/10

  Чемпіонат провінції Тегеран
  Чемпіон (3): 1973/74, 1981/82, 1996/97
  Бронзовий призер (2): 1983/84, 1985/86, 1986/87

  Другий дивізіон чемпіонату провінції Тегеран
  Бронзовий призер (1): 1989/90

Статистика виступів 
В таблиці, яка наведена нижче, подані результати виступів ФК «Гома» з 1969 року.

Клуюч

Іг. = Зіграні матчі
В = Виграні матчі
Н = Нічийні поєдинки
П = Програні матчі
ЗМ = Забиті м'ячі
ПМ = Пропущені м'ячі
О = Очки
Міс. = Підсумкове місце

КТД = Кубок Тахт Джамшид
ТПЛ = Тегеранська провінційна ліга
КШЕ = Кубок Шахіда Еспанді
ТПЛ2 = Другий дивізіон чемпіонату провінції Тегеран
Ліга Азадеган = Ліга Азадеган
Ліга 2 = Ліга 2 (Іран)
Ліга 3 = Ліга 3 (Іран)

Відомі тренери 

 Парвіз Дадарі (1969–71)
 Хамід Алідусті (2002)
 Фаршад Піус (2007–08)
 Ібрагім Гасемпур (2008)
 Мохаммед Таванманд (2009)
 Асгар Голлабдуз (2009)
 Мохаммед Таванає (квітень 2009–)
 Алі Асгар Голлабдуз (2008)
 Наїм Сафарі
 Сагамеддін Мірфахрає
 Ферейдун Асгарзаде
 Ахмед Ходадад
 Багман Форутан
 Юсеф Магдаві

Відомі гравці 

 Нассер Нураї
 Хамід Алідусті
 Аліреза Азіз
 Хабіб Хабірі
 Хассан Наєбага
 Аліреза Хоршеді
 Голям Реза Нураї
 Джафар Нурі
 Хоссейн Фадакадар
 Ахмед Саджаді

 Алі Асгар Голлабдуз
 Махмуд Саджаді
 Ахмед Санджарі
 Сагамеддін Мірфахраї
 Наїм Сафарі
 Фаршад Карамі
 Ахмед Сажжаді
 Алі Сажжаді
 Хабіб Алізаде
 Алі Саджаді
 Ахмед Беман Агдам (Баргамаді)
 Юсеф Магдаві

Посилання 

 Профіль клубу  на сайті soccerway.com
 Профіль клубу  на сайті transfermarkt.com
 Профіль клубу на сайті soccerpunter.com
 Профіль клубу на сайті footballdatabase.eu
 Профіль клубу  на сайті zerozero.pt
 Профіль клубу на сайті weltfussballarchiv.com
 Профіль клубу на сайті football.isport.com

Футбольні клуби Ірану
Футбольні клуби, засновані 1962